Санта Марија Тескатитлан има више значења:

 Општина Санта Марија Тескатитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тескатитлан (Санта Марија Тескатитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику